Николай Гнатюк:
 Гнатюк, Николай Васильевич (род. 1952) — украинский эстрадный певец.
 Гнатюк, Николай Филиппович (1933—1975) — советский украинский литературовед.